Zagrosia (dier), geslacht uit de familie veldsprinkhanen
 Zagrosia (plant), geslacht uit de aspergefamilie